Ива́н Ива́нович Би́биков:
 Бибиков, Иван Иванович (ранее 1703—1745) — обер-прокурор Сената, главный командир Малороссии в 1742—1745 годах.
 Бибиков, Иван Иванович (1882—1934) — русский революционер, член РСДРП.